Университет Аликанте — испанский общественный университет, расположенный в пригороде Сан-Висенте-дель-Распеч. Университет был создан в октябре 1979 года на основе Центра университетского образования (), который был основан в 1968 году как правопреемник Университета Ориуелы (Universidad de Orihuela).

В настоящее время предлагается более пятидесяти программ по подготовке бакалавров и магистров.

Университет Аликанте состоит из более семидесяти факультетов, исследовательских подразделений в следующих областях: социальные и юридические науки, экспериментальные технологии, технологии санитарного просвещения, а также пять научно-исследовательских институтов.

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт университета

Университеты Испании
Культура Аликанте
Организации Аликанте